.doc – rozszerzenie plików programu Microsoft Word (doc – od ang. document, dokument)
 doc. – docent, stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych
 Doc – serial telewizyjny
 DOC – 2,5-Dimetoksy-4-chloroamfetamina, psychodeliczna substancja psychoaktywna
 DOC – deoksykortykosteron, hormon steroidowy
 DOC – Denominazione di origine controllata, oznaczenie kategorii win włoskich i innych artykułów spożywczych

Postacie 
 Doc – pseudonim Krzysztofa Raczkowskiego
 Doc Holliday – amerykański hazardzista i rewolwerowiec
 Doc Powers – amerykański bejsbolista
 Doc Rivers – amerykański koszykarz
 Doc Shaw – amerykański aktor
 Baby Doc – syn François Duvaliera, prezydenta i dyktatora Haiti
 The D.O.C. – amerykański raper

Postacie fikcyjne 
 Doktor Doc – fikcyjna postać z mangi Hellsing i anime Hellsing Ultimate